Бурокры́лая кра́чка () — вид морских птиц из семейства чайковых (Laridae). Ранее его относили к роду крачек (Sterna). Распространены во всех тропических и субтропических морях.

Описание 
Это маленькая крачка длиной от 30 до 32 см, размах крыльев от 77 до 81 см. Она примерно того же размера, что и речная крачка. Крылья и вилочковый хвост длинные. Верх головы чёрный. Тонкая белая полоса на лбу сужается за глазами минимум на 1 см. Равномерная тонкая чёрная полоса проходит от основания клюва до глаз. Верхняя сторона от тёмно-серого до чёрного цвета, нижняя сторона белая. Спина и кроющие перья от серого до каштанового цвета. Маховые перья чёрно-коричневые. У молодых птиц нижняя сторона белая, а верхняя сторона бледно-серая.

Распространение 
Бурокрылая крачка — это перелётная птица, которая гнездится на скалистых островах, а зимует в открытом океане. Атлантический подвид O. n. melanopters гнездится в Мексике, Карибском море и Западной Африке. Другие подвиды встречаются на Аравийском полуострове, Малайском архипелаге и в Юго-Восточной Азии. Однако, точное число действительных подвидов оспаривается.

Образ жизни 
Бурокрылая крачка откладывает единственное яйцо в ямку на земле. Её питание состоит из мелких рыб или каракатиц, которых она ловит или ныряя в воду, или как чёрная болотная крачка и чайконосая крачка захватывая их на поверхности. В отличие от полярной крачки, которая предпочитает поисковый полёт, бурокрылая крачка обычно непосредственно ныряет за своей добычей. Передача рыбы самцом самке является частью брачных игр. Самый большой естественный враг бурокрылой крачки — это фрегаты, жертвой которых на некоторых островах становится большая часть птенцов.

Примечания

Литература 
 
 Bull J. L., Farrand J. Jr., Rayfield S., & National Audubon Society 1977. The Audubon Society field guide to North American birds, Eastern Region. Alfred A. Knopf, New York, ISBN 0-394-41405-5.
 Collinson M. 2006. Splitting headaches? Recent taxonomic changes affecting the British and Western Palaearctic lists. British Birds 99(6): 306—323.
 Olsen, Klaus Malling & Larsson, Hans. 1995. Terns of Europe and North America. Christopher Helm, London, ISBN 0-7136-4056-1.

Чайковые
Птицы Азии
Птицы Африки
Птицы Северной Америки
Птицы Центральной Америки
Животные, описанные в 1786 году